Racoți:
 Racoți, o localitate în județul Gorj, Oltenia
 Companii
 Zamfirescu Racoți Predoiu (ZRP), o casă de avocatură din România
Racoți este un sat din județul Gorj ,orașul Tismana .Racoți are o populație mixta,este un sat normal .Prin Racoți trece râul Orlea,Vecinii sunt Celei,Arjoci și Godinești.

Vezi și 
 Rákóczi, Rákóczy

Toponime românești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie românești